7-й выпуск  Тура Зеландии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 7 июня 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал нидерландский велогонщик Тео Бос из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд: 2 команды категории UCI ProTeam, 3 проконтинентальных и 12 континентальных команд, а также сборная Нидерландов. Всего на старт соревнования вышли 136 гонщиков. До финиша доехали 132 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Зеландии 2014 на FirstCycling
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Июнь 2014 года